Haaren steht für: 

 Haaren (Aachen), einen Stadtteil von Aachen 
 Haaren (Bad Wünnenberg), einen Ortsteil von Bad Wünnenberg 
 Haaren (Waldfeucht), einen Ortsteil von Waldfeucht
 Haaren (Hamm), einen Ortsteil von Hamm
 Haaren (Bad Wilsnack), einen Gemeindeteil von Bad Wilsnack
 Haaren (Ostercappeln), einen Ortsteil von Ostercappeln
 Haaren (Fluss), einen Fluss zur Hunte
 Haaren (Niederlande), einen Ort und eine ehemalige Gemeinde in den Niederlanden

van Haaren ist der Familienname folgender Personen:

von Haaren ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Haren